Toad the Wet Sprocket steht für:

 Toad the Wet Sprocket (englische Band), britische New-Wave-of-British-Heavy-Metal- und Rock-Band
 Toad the Wet Sprocket (US-amerikanische Band), US-amerikanische Alternative-Rock-Band